Front Nacional d'Alliberament del Vietnam (del seu nom en francès Front National de Libération), organització guerrillera del Vietnam
 Forces Nacionals d'Alliberament (del seu nom en francès Forces Nationales de Libération), partit polític de Burundi
 Frente Nacional de Lucha, sindicat de Guatemala
 Lliga Nacional de Futbol de Txèquia (del seu nom en txec Fotbalová Národní Liga), segona competició de futbol de Txèquia
 Lliga Nacional de Futbol de Rússia (del seu nom en rus Футбольной Национальной Лиги, transliterat Futbolnoi Natsionalnoi Ligui), segona competició de futbol de Rússia
 Friday Night Lights, pel·lícula i sèrie de televisió dels Estats Units
 Far North Line, línia de ferrocarril de les Terres altes d'Escòcia